Маассен () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Маассен, Карл Георг (1769—1834) — прусский государственный деятель.
 Маассен, Фридрих (1823—1900) — немецкий юрист.